L'extase est un état où un individu, conscient, n'a plus aucune perception de lui-même, absorbé par un ailleurs.
 L'extase masochiste désigne l'état mental et spirituel, l'état de transe dans lequel se trouve un individu. Cet état peut advenir lors d'une méditation religieuse, d'un jeûne, d'une transe créatrice, d'un effort sportif.

Cinéma et télévision 
 Extase (Ekstase) est un film de Gustav Machatý réalisé en 1933
 Extase est un épisode de la série télévisée Battlestar Galactica.
 L'Extase et l'Agonie est un film américain historique réalisé par Carol Reed, sorti en 1965.
 Extase est un film français réalisé par Cheyenne Carron, sorti en 2009.

Informatique 
 Extase est un jeu vidéo de réflexion développé par Cryo Interactive en 1990.

Voir aussi